Orange Center Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Orange Center Historic District (Connecticut), ID-Nr. 89001089
 Orange Center Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 89000057